Слава — відомість, популярність, репутація; вияв пошани.
 Слава — вигук, який виражає схвалення, визнання і т. ін. || Бойовий поклик, ура.
 Слава — сербське національне свято.
 Слава (броненосець) — броненосець російського імператорського флоту часів російсько-японської та Першої світової воєн.
 Слава (підводний човен) — дизельно-електричний підводний човен, що стояв на озброєнні Військово-морських сил Болгарії.
 Слава (ракетний крейсер) — радянський і російський ракетний крейсер проєкту 1164, що носив назву з 1983 до 1996 року.

Населені пункти та їхні частини
 Слава — місто в Всховському повіті Любуського воєводства
 Слава — гміна в Всховському повіті Любуського воєводства
 Слава — село в гміні Свідвін Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства

Слава — село, Ключівський район, Алтайський край

Слава — село, Чернігівська область, Сновський район

Див. також 
 Слава Україні!

Примітки